Глибока — річка  в Україні, у Коломийському районі  Івано-Франківської області, ліва притока Грушева   (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина річки приблизно 3 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере  початок у лісовому масиві на півночі від Спасу. Тече переважно на південний схід і на південному заході від села Грушів впадає у струмок Грушів, правий доплив Пруту.

Примітки 

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Коломийського району
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці